

Događaji 
 Medijski vladar Kijaksar osvaja asirski grad Ašur.
 Pad Novoasirskog Carstva.

Rođenja

Smrti